Rezultati Nacionalnega prvenstva ZDA 1912 v tenisu za moške posamično.

Rezultati 
Legenda

Zaključni del

Viri 
 

Moški posamično
1912